Neemann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Neemann (1917–1993), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Heinz Neemann (1895–nach 1933), deutscher Architekt und Politiker (NSDAP)